Manius Aemilius Lepidus är ett namn som burits av två romare:

* Manius Aemilius Lepidus (konsul 66 f.Kr.), romersk politiker
 Manius Aemilius Lepidus (konsul 11 f.Kr.), romersk politiker